Iscar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Iscar (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Íscar, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar